Říšský archiv je či bylo označení pro několik archivů:
 národní archiv (Reichsarchiv) Německa v Postupimi v sloužící v letech 1919–1945, poté začleněn do Spolkového archivu
 archivy v Liberci a hlavních městech sudetských vládních obvodů mezi lety 1938–1945

Národní archivy ve Skandinávii

 Říšský archiv (Dánsko) (Rigsarkivet) se sídlem v Kodani
 Říšský archiv (Norsko) (Riksarkivet) se sídlem v Oslu
 Říšský archiv (Švédsko) (Riksarkivet) se sídlem ve Stockholmu